Lista meczów reprezentacji Łotwy w piłce nożnej mężczyzn – pełne zestawienie meczów piłkarskich rozegranych przez reprezentację Łotwy.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Łotwy w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Łotwy w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Łotwy w piłce nożnej